Пе́дро Контре́рас Гонса́лес (; 7 января 1972, Мадрид, Испания) — испанский футболист, вратарь.

Клубная карьера 

Педро Контрерас воспитанник знаменитого столичного испанского клуба — мадридского «Реала», попал в его Академию в 10 лет. В начале своей карьеры один сезон, 1996/97, выступал за команду «Райо Вальекано» на правах аренды. Дебют в первом испанском дивизионе состоялся 1 сентября 1996 года в матче против «Вальядолида». За «Райо» Контрерас провёл 41 матч из 42, но не смог помочь клубу остаться в испанской Примере. В августе 1997 году вернулся в свою родную команду, но место в основном составе ему не нашлось, хотя ему и была вручена медаль победителя Лиги чемпионов, где испанский клуб добился успеха, хотя Педро в этом розыгрыше не провёл на поле ни одной минуты. На протяжении следующих четырёх сезонов Контрерас играл в дублирующей команде королевского клуба. В сезоне 1998/99 наконец состоялся дебют в основной команде «сливочных» — всего за этот чемпионат Контрерас сыграл 4 матча, а мадридский клуб завоевал «серебро» турнира.

В 1999 году вратарь перебрался в другой испанский клуб — «Малагу» из одноимённого города. Здесь он становится бесспорным первым номером, пропустив лишь 6 игр команды за 5 лет своего пребывания в Малаге.

Следующим клубом Контрераса стал «Реал Бетис» в 2003, но в своём первом сезоне за севильский клуб сыграл всего 22 матча, затем потерял место в основном составе из-за участившихся травм и прогресса другого голкипера команды, Тони Добласа, ставшего основным вратарём. В сезоне 2005/06 Педро принял участие в еврокубках — Кубке УЕФА и Лиге чемпионов, где даже отыграл «сухой» матч против лондонского «Челси», тогда «Бетис» победил со счётом 1:0.

В 2007 году Педро по арендному соглашению перешёл в андалусский клуб «Кадис», выступавший в испанской Сегунде. По окончании сезона Контрерас получил статус свободного агента. Решив закончить карьеру футболиста, Педро стал тренером вратарей в своём бывшем клубе, «Малаге».

Сборная Испании 
Контрерас стал третьим вратарём сборной Испании на чемпионате мира в Японии и Корее. Свою единственную игру за национальную команду сыграл 16 октября 2002 года, когда в Логроньо испанцы играли с Парагваем (0:0).

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 National team data 
 Педро Контрерас: Лишённый времени

Футболисты Испании
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Кадис»
Игроки сборной Испании по футболу